Das Torneo Internazionale Città di Como 2010 war die fünfte Ausgabe auf Challenger-Ebene des Tennisturniers in Como, Italien. Es fand vom 30. August bis 5. September 2010 als Teil der ATP Challenger Tour 2010 statt und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der topgesetzte Robin Haase, der im Finale den ungesetzten Ivo Minář in zwei Sätzen besiegte. Vorjahressieger Oleksandr Dolhopolow trat nicht zur Titelverteidigung an. Im Doppel gewann die Paarung Frank Moser und David Škoch das Finale gegen Martin Emmrich und Mateusz Kowalczyk. Auch hier gab es keinen Versuch der Titelverteidigung durch die Vorjahressieger Marco Crugnola und Alessandro Motti.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es eine verletzungsbedingte Absage im Doppelwettbewerb. Paolo Lorenzi konnte aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk nicht antreten. Dadurch konnten Olivier Charroin und Alexandre Renard als Ersatz in der Doppelkonkurrenz antreten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Como